Веле Сракане могу бити:

 Веле Сракане (острво), острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Веле Сракане (Мали Лошињ), насеље града Малог Лошиња, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска